Livia puede hacer referencia a lo siguiente:

 Livia.— Emperatriz, esposa de Augusto.
 Livia (madre de Catón).— Madre de Servilia y Catón de Útica.
Livia Acosta Noguera — diplomática venezolana.
 Livia Medulina.— Prometida del emperador Claudio.